Der Europamarathon ist ein Marathon in der deutsch-polnischen Stadt Görlitz/Zgorzelec, der seit 2004 jährlich im Juni stattfindet. Er wird vom Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V. veranstaltet und ist neben dem Usedom-Marathon der einzige Marathon, bei dem die deutsch-polnische Grenze überquert wird. Zum Programm gehören auch ein Halbmarathon, ein 10-km-Lauf, 5-km-Lauf, 2-km-Lauf, 400-m-Lauf für Kinder (so genannter Bambini-Lauf), ein Marathon und ein Halbmarathon für Skater und Einradfahrer sowie ein Marathon für Rollstuhlfahrer und Handbiker. Für die Einradfahrer wird der Marathon seit 2018 als Deutsche Einrad-Marathon-Meisterschaft gewertet.

Start und Ziel aller Strecken ist die Elisabethstraße. Von dort geht es beim Marathon zunächst über die Neiße auf eine Schleife durch die polnische Nachbarstadt Zgorzelec. Nach 10 km kehrt man über die Stadtbrücke nach Görlitz zurück. Die Strecke beschreibt nun einen Bogen, der südlich und westlich des Stadtkerns bis nach Königshufen reicht. Über Rauschwalde und Schlauroth geht es nun im Westen der Landeskrone in das Gebiet der Gemeinde Markersdorf. Deren Ortsteile Pfaffendorf und Jauernick-Buschbach werden angelaufen, bevor es über Kunnerwitz und Weinhübel zum Ausgangspunkt der Strecke zurückgeht. Die nach den international geltenden Richtlinien vermessene Strecke ist durchgängig asphaltiert und hat mit ca. 200 Höhenmetern ein recht welliges Profil.

Die Strecke des Halbmarathons ist bis km 15 identisch mit der des Marathons. In Königshufen biegt sie nach Osten und dann an der Neiße südlich in Richtung Ziel ab. Bei der 10-km-Strecke läuft man zuerst eine verkürzte Schleife durch Zgorzelec und begibt sich dann direkt zum Ausgangspunkt der Strecke zurück.

Statistik

Streckenrekorde 

Marathon
 Männer: 2:33:14 h, Artur Kawecki (POL), 2004
 Frauen: 3:10:01 h, Evgeniia Zhgir, 2017

Halbmarathon
 Männer: 1:11:20 h, Lutz Wolfram, 2004
 Frauen: 1:30:10 h, Franziska Kranich, 2011

Siegerliste

Marathon

Halbmarathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Sportveranstaltung in Görlitz
Laufveranstaltung in Polen
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Niederschlesien
Zgorzelec
Behindertensport (Leichtathletik)
Erstveranstaltung 2004
Einrad
Behindertensport (Deutschland)
Behindertensport (Polen)